

Aviazione 
 Tebaldi-Zari – aereo da caccia monomotore, monoposto e biplano sviluppato in Italia tra la fine degli anni dieci e l'inizio degli anni venti del XX secolo e rimasto allo stadio di prototipo

Persone 
 Daniele Tebaldi (1961) – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 italiano
 Giacomo Tebaldi (...–1466) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Giovanni Tebaldi (1787-1858/1862) – pittore italiano
 Renata Tebaldi (1922-2004) – soprano italiano
 Tito Tebaldi (1987) – rugbista a 15 italiano
 Valerio Tebaldi (1965) – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada italiano

Storia di famiglia 
 Tebaldi – famiglia di origine germanica stabilitasi in Italia nell'VIII secolo